{{Кинематографист
|имя                  = Дик Уэссел
|оригинал имени       = 
|изображение          = Dick Wessel.png
|описание изображения = В фильме «» (1946)
|имя при рождении     = Ричард М. УэсселRichard M. Wessel
|профессия            = 
|годы активности      = 1935—1965
}}
Дик Уэ́ссел (; ) — американский актёр кино и телевидения. За 30 лет карьеры снялся в более чем 300 фильмах и сериалах.

 Биография 
Ричард М. Уэссел родился 20 апреля 1913 года в городе Милуоки (штат Висконсин, США). С 1935 года начал сниматься в кинофильмах и киносериалах, с 1950 года — в телефильмах и телесериалах. Согласно биографии на сайте IMDb, большинство персонажей актёра были «грубовато-буйными, свирепо хмурящимися, с бульдожьей рожей». Единственный фильм, где Уэсселу удалось сыграть главную роль, был «» (1946), в остальных случаях ему приходилось довольствоваться второстепенными и эпизодическими, практически незаметными, ролями.

Дик Уэссел скончался в свой 52-й день рождения, 20 апреля 1965 года от инфаркта миокарда в своём доме в районе Студио-Сити (город Лос-Анджелес, Калифорния). Его пережили жена и дочь.

 Избранная фильмография 
За 30 лет карьеры (1935—1965) Дик Уэссел появился в 307 фильмах и сериалах. Примерно в половине случаев он не был указан в титрах, 35 из этих лент были короткометражными. Амплуа — второстепенные преступники, бандиты, гангстеры, заключённые; реже — водители, военные и полицейские младших званий, почтальоны, бармены, боксёры и прочие. В титрах также указывался как Ричард Уэссел, Ричард Уэсселл, Дик Уэсселл.

 В титрах указан 

 Широкий экран 
 1937 — / Round-Up Time in Texas — Крейг Джонсон, бандит
 1937 —  / Slim — Эд
 1938 —  / Hawk of the Wilderness — Дирк, бандит
 1939 — Они сделали меня преступником / They Made Me a Criminal — Коллуччи
 1940 —  / Cafe Hostess — Уилли, бандит
 1940 —  / Brother Orchid — Буффало Бёрнс
 1941 —  / Tanks a Million — рядовой Манкмен
 1942 —  / Friendly Enemies — 
 1946 —  / Pardon My Terror — Люк (к/м)
 1946 —  / Dick Tracy vs. Cueball — Гарри «Бильярдный Шар» Лейк, похититель бриллиантов и убийца
 1947 —  / Fright Night — чоппер Кейн (к/м)
 1948 — Западня / Pitfall — дежурный сержант
 1948 — Неизведанный остров / Unknown Island — Сандерсон
 1949 —  / Canadian Pacific — Бэйли
 1951 —  / Texas Carnival — концессионер
 1952 —  / Love Is Better Than Ever — Смитти, хозяин кафе
 1952 —  / Young Man with Ideas — Эдди Таслинг
 1952 — Пират Чёрная Борода / Blackbeard the Pirate — пират Голландец
 1959 —  / The Gazebo — Луис «Вошь»
 1963 —  / Who’s Minding the Store? — дорожный полицейский

 Телевидение 
 1953, 1955 —  / The Red Skelton Show — разные роли (в 2 эпизодах)
 1953—1954, 1957 —  / The Life of Riley — Болван Мэллой (Малибу) (в 4 эпизодах)
 1954 —  / The Abbott and Costello Show — разные роли (в )
 1954 — Лесси / Lassie — Фред Брокуэй (в эпизоде )
 1954, 1956, 1961 —  / The Danny Thomas Show — разные роли (в )
 1955 —  / Father Knows Best — офицер (в эпизоде Boy’s Week)
 1955 —  / The Lone Ranger — Замшевый Нельсон (в эпизоде )
 1955 —  / Fury — Фред (в эпизоде Scorched Earth)
 1955 —  / Fireside Theatre — водитель (в эпизоде )
 1957 —  / Alcoa Theatre — Седрик Вычински (в эпизоде Souvenir)
 1958 —  / Tales of Wells Fargo — Билл (в эпизоде The Walking Mountain)
 1958 —  / Peter Gunn — Йель Лабин (в эпизоде )
 1958, 1964 —  / 77 Sunset Strip — разные роли (в )
 1959 —  / Lawman — Джед Томас (в 2 эпизодах)
 1959 — Перри Мейсон / Perry Mason — Transfer Man (в эпизоде The Case of the Lame Canary)
 1959—1960 —  / The Many Loves of Dobie Gillis — разные роли (в )
 1959—1961 —  / Riverboat — Карни Колер (в 41 эпизоде)
 1961 —  / Thriller — мистер Циммер (в эпизоде The Fingers of Fear)
 1961 — Бонанза / Bonanza — Большой Майк Кэмпбелл (в эпизоде )
 1961 —  / Laramie — Сэм Хиггинс (в эпизоде Strange Company)
 1961, 1963 — Сыромятная плеть / Rawhide — разные роли (в )
 1963 — Сумеречная зона / The Twilight Zone — Чарли (в эпизоде )
 1963 — Беглец / The Fugitive — Чарли Хендрикс (в эпизоде )
 1964 — Дни в Долине Смерти / Death Valley Days — Джерихо Браун (в эпизоде From the Earth, a Heritage)
 1964 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — мужчина (в эпизоде )
 1965 —  / Dr. Kildare — Сэм Длагэш (в эпизоде )
 1965 — Бен Кейси / Ben Casey — театральный менеджер (в эпизоде )
 1965 —  / Petticoat Junction — Бинк Шарфеллс (в эпизоде )
 1965 —  / Wagon Train — Бифф (в эпизоде )
 1965 —  / Daniel Boone — Мозес Хеннепин (в эпизоде )
 1965 — Дымок из ствола / Gunsmoke'' — Сол Дарем (в эпизоде )

В титрах не указан

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Киноактёры США